Brenscheid ist der Name folgender Orte:

 Brenscheid (Breckerfeld), ein Ortsteil der Stadt Breckerfeld in Nordrhein-Westfalen
 Brenscheid (Halver), ein Ortsteil der Stadt Halver in Nordrhein-Westfalen
 Bierbaum (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brenscheid (Lüdenscheid), ein Ortsteil von Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen 
 Brenscheid (Nachrodt-Wiblingwerde), ein Ortsteil der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde in Nordrhein-Westfalen